Tjautjer kan syfta på:
Tjuovttjure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29,5 ha)
Tjautjer eller Sájvva, Norrbotten, mestadels utdikad sjö nära Gråträsk i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn